Junak steht für:

 SFM Junak, polnisches Motorrad
 Junák, ein tschechoslowakisches Flugzeug, siehe Zlín Z-22

Junak ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Junak (* 1985), ukrainischer Biathlet